Plaatsen in Denemarken:
Nykøbing Falster, en stad en voormalige gemeente op het eiland Falster
Nykøbing Mors, een stad op het eiland Mors, behorend tot de gemeente Morsø
Nykøbing Sjælland, een stad op het eiland Seeland
Nykøbing-Rørvig, een voormalige gemeente op het eiland Seeland

Gelijkend
Nykøbing Strandhuse, een plaats in de Deense regio Seeland
Nykøbing M, een parochie van de Deense Volkskerk in Morsø
Nykøbing Sj, een parochie van de Deense Volkskerk in Odsherred

Nyköping, zie doorverwijspagina